Pae nebo PAE může být:

 Pae (Tallinn) – tallinnská čtvrť v městské části Lasnamäe
 Pae (Kehtna) – vesnice v obci Kehtna v estonském kraji Raplamaa
 Pae (Padise) – vesnice v obci Padise v estonském kraji Harjumaa
 PAE – zkratka Physical Address Extension